Усачи-прионины, или прионины (, ) — небольшое реликтовое подсемейство усачей, включающее около 1000 видов, распространённых по всей Земле за исключением Арктики и Антарктики.
В ископаемом состоянии древнейшие представители группы известны из раннего мелового периода. Представители подсемейства — преимущественно крупные жуки длиной 20—178 мм, окрашенные в бурые, коричневые и чёрные тона. Активные в сумраке и ночью, часто прилетают на свет.
К этой группе относятся крупнейшие в мире жуки, например , достигающий в длину 17,8 см, а по неподтверждённым данным — даже 21—22 см, а также , достигающий 16,5 см.

Строение 
Тело плоское, широкое, уплощённое.
Голова направлена прямо вперёд или под небольшим углом вниз, сзади висков без шеевидной перетяжки. Верхняя губа слабо развита и плохо заметна. Глаза, как правило, глубоко выемчатые или почковидные. Усики голые, без волосяного опушения, их базальные членики приближены к челюстям, а не к глазам, как у других подсемейств усачей. Усики самцов, большей частью, более длинные, чем у самок, и часто целиком иного строения. Переднегрудь имеет заострённый боковой край, часто с отдельными зубцами или шипами. Переднегрудь обычно с зазубренным, зернистым, остро-шероховатым, шиповатым наружным краем или с отдельными крупными зубцами.
Отсутствует косая бороздка на передних голенях.
Передние тазики сильно поперечные, что не характерно для других подсемейств.

Распространение 
Главным образом в неотропической области, хотя есть представители и во всех других областях. Большинство родов содержат всего по 1 виду, что указывает на вымирание этой группы. Бразильский  принадлежит к числу самых крупных представителей жуков: самец достигает 16 см длины (с челюстями). В России представлены родами Prionus (18 видов), Polyarthron (4 вида), Rhaesus (=Rhesus) (1 вид), Macrotoma (1 вид), Tragosoma (1 вид), Ergates (1 вид).

Дровосек-кожевник (Prionus coriarius) водится в Европе повсюду, где растут дубы, в гниющей древесине которых живёт его личинка.  распространён только в Средней Европе; личинка живёт в отмирающих хвойных деревьях, иногда попадается и на более здоровых деревьях (во Франции), нанося им вред. Закаспийский прион (Microarthron komarowi) водится в Закаспийской области; самка его представляет редкость и обладает чрезвычайно большим брюшком, далеко выдающимся за концы надкрылий.

Систематика 
Включает следующие трибы и роды:

Известные виды

Примечания

Ссылки 
 
 BugGuide Subfamily Prioninae
 Иллюстрированный указатель триб к атласу жуков-усачей (Cerambycidae) России

 
Подсемейства насекомых